Ми́чкин (Мича, Мичаморт; коми-пермяц. Мича) — воевода, сотник коми-пермяцкого князя Михаила Ермолаевича, правителя Великопермского княжества.

Этимология имени 
Имя Мичкин является русифицированной формой коми имени Мича, означающего "красивый, миловидный".

Летописные сведения 
Согласно «Преданию о царе Коре» был младшим сыном искорского царя Кора и женат на дочери жреца Бараморта Тариале.
Руководствуясь Вычегодско-Вымской летописью, известно, что Мичкин участвовал в обороне Перми Великой как один из 5 воевод пермского князя Михаила Ермолаевича во время Чердынского похода московских войск под руководством стародубского князя Фёдора Пёстрого в 1472.

Землевладения 
Согласно предположению пермского историка Г. А. Бординских Мичкин был представителем коми-пермяцкой племенной аристократии (эксаем) и наследственно управлял частью территории Великопермского княжества - левобережьем Колвы с центром в городке Искоре.

Мичкин в искусстве 
 Сотник является одним из персонажей романа А. В. Иванова "Сердце Пармы".

Ссылки 
 Макаров Л.Д. Пермь великая: проблемы возникновения и развития государственности

Коми аристократия
Великопермское княжество